Die Fußball-Oberliga Hessen 1980/81 war die dritte Spielzeit der vom Hessischen Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Hessen als Amateur-Oberliga.

Meister wurde der SC Viktoria Griesheim mit einem Punkt Vorsprung auf Viktoria Aschaffenburg. Durch die Umwandlung von einer zweigleisigen in eine eingleisige 2. Fußball-Bundesliga zur Saison 1981/82 gab es in diesem Jahr keine Aufsteiger aus den Oberligen. Griesheim nahm daraufhin an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die Zweitvertretung vom 1. FC Köln verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen die SG Egelsbach, der SSV Dillenburg, der 1. FCA Darmstadt und der 1. FC Hochstadt ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die SG Hessen Hersfeld aus der Staffel Nord, Viktoria Sindlingen aus der Staffel Mitte sowie die SpVgg Dietesheim aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der aufgelösten 2. Bundesliga Süd kamen der VfR OLI Bürstadt und der FSV Frankfurt dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 

1981
Fußballsaison 1980/81